USS Clemson — кораблі ВМС США.

 USS Clemson (DD-186) — ескадрений міноносець однойменного типу. Збудований у 1919 році. На службі до 1945 року, у 1946 році зданий на злам.
 USNS Clemson (T-AG-184)  — транспортне судно «SS Lindenwood Victory» типу «Вікторі», збудоване у 1945 році. У 1966 році ВМС США планували придбати його для Командування морських перевезень, але угода була скасована. Здане на злам у 1994 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни